Miejscowości w USA:
 Bellefonte – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Bellefonte – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Bellefonte – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Greenup
 Bellefonte – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Bellefonte (ang. Bellefonte Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone